Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1999 года — проходил с 20 по 28 августа на Олимпийском стадионе Севильи, Испания. В соревнованиях приняли участие 1821 человек из 201 стран мира. Победителями в неофициальном командном зачёте стали спортсмены США, которые выиграли 17 медалей, 10 из которых золотые.

Главным событием чемпионата был мировой рекорд Майкла Джонсона в беге на 400 метров — 43,18.

Результаты 
WR рекорд мира |
СR рекорд чемпионатов мира |
WL лучший результат сезона в мире |
NR национальный рекорд |
PB личный рекорд

Мужчины

Женщины

Медальный зачет

Ссылки 
 Результаты